Iszidórosz (építész)
 Iszidórosz (filozófus)
 Iszidórosz (gnosztikus filozófus)
 Iszidórosz (földrajzi író)